Don’t Let Me Down steht für:

 Don’t Let Me Down (The-Beatles-Lied), Lied der Beatles (1969)
 Don’t Let Me Down (The-Chainsmokers-Lied), Lied der Chainsmokers (2016)